Оле́г Иванович «Джон» Сук (род. 26 июня 1965, Тернополь) — украинский музыкант, композитор, басист рок-группы «Мертвий Півень», клавишник рок-группы «Ґорґішелі».

Биография 
Творческий путь начинает в стенах «Львовской Политехники», сиюминутно чувствует тягу к экспериментам со звуком и бас-гитарой. Перманентные поиски приводят Олега к «Мелодрому» — одному из джазовых «бэндов» Львова, как следствие — лауреатство на двух подряд джазовых фестивалях «Кришталевий Лев» в конце 80-х годов. В это же время музыкант основывает арт-роковый «Катарсис». После полуторагодичного музицирования вместе с гитаристом Людвигом Конопко общими усилиями рождается формация «Клуб Шанувальників Чаю», которая существует на протяжении 1989—1993 годов. После её распада Олег создаёт проект «Улис», держит партию бас-гитары в группе «Игра в бисер», вливается в уже воистину легендарный «Мертвий Півень» (1992), участником которого остается и ныне.

1995—1996 годы — организовывает литературно-музыкальную джаз-формацию «Вогні Великого Міста» с писателем Юрием Покальчуком, музыкантом Юрком Дудою.

2003 год — в рамках собственного проекта «…але час, як ріка…» Олег обращает внимание на коллектив с андеграундной философией — «Чорний Вересень», и найдя общие язык и вкусы, начинает сотрудничать. Саунд качественно обновляется, музыка становится богаче, мягче, утончённее с включением клавиш. Группа получает второе рождение, второе название. Теперь это — «Ґорґішелі»

Персональные авторские проекты 
1995 — Проект «Є» — уникален по формату, идее, смыслу. Это попытка зафиксировать тогдашнее состояние музыкального Львова. Задействуется около 50 человек. Олег пишет музыку, за тексты берутся стихи Богдана Лепкого, Богдана-Игоря Антоныча, Василия Пачовского, Александра Олеся. В записи аудиоальбома берут участие уже известные на то время музыканты и группы: «Плач Єремії» и Тарас Чубай, «Мертвий Півень», «Клуб шанувальників чаю», «999», парни с «Братьев Гадюкиных», дебютанты: «Океан Ельзи», Леся Герасимчук и «Королівскі зайці», «Пікардійська терція», «Пам’ятки архітектури», Руслана.

2003 — «…але час, як ріка…» уверенно можно назвать «Є» — 2, но более взвешенным, профессиональным, зрелым. Лирика песен обогащается новыми авторами: Юрием Андруховичем, Юрием Покальчуком, Игорем Рымаруком, Костем Москальцем. Музыканты — начинающие в 1995-м («Океан Ельзи», «Пікардійська терція», Руслана) — теперь настоящие звезды украинского шоу-биза — вместе с когортой новичков («Годо», «Чорний Вересень», Юрко Лаврін, Світлана Кирильчук) дают вторую жизнь старым композициям и исполняют новые.

Первый проект, как и второй, не получили должного освещения в медиа, почти не нашли своего слушателя. Музыка Джона — это постоянная проекция в будущее. Эта искренность, глубокое мироощущение, эта философия в ней ещё обязательно найдут свой выход наружу и попадут к адресату.

Дискография

Примечания